Localități în Republica Moldova
 Cîșla - localitate centru de comună din raionul Cantemir
 Cîșla - localitate centru de comună din raionul Telenești

Localități omonime din Republica Moldova